Та́йлер Шон Лэ́бин (; род. , Брамптон, Онтарио, Канада) — канадский актёр кино и телевидения.

Биография 
Тайлер Лэбин родился 29 апреля 1978 года в городе Брамптон, провинция Онтарио, Канада. В юности Тайлер некоторое время работал разносчиком пиццы. У него есть 2 брата — Кайл и Кэмерон, которые также работают актёрами.

В кино Тайлер начал сниматься с 1991 года. В 2008 и 2009 годах получал премии «Leo Awards» за лучшую мужскую роль в драматическом сериале «Жнец», а в 2011 году — за лучшую мужскую роль в фильме «Убойные каникулы». С 2014 года снимается в сериале «Бездельник».

За озвучивание мультсериала «Вольтрон: Легендарный защитник» получил две премии «Behind the Voice Actors Awards» (2017, 2018).

Личная жизнь 
2 июня 2007 года женился на канадской актрисе Кэрри Ручински, воспитывает с ней троих детей.

Фильмография

Примечания 

Киноактёры Канады